A LEN-bajnokcsapatok Európa-kupája 1969-1970-es kiírását a HAVK Mladost Zagreb nyerte. A Mladost a döntőben az olasz Pro Reccót győzte le. A magyar színeket az Orvosegyetem SC képviselte, amely az elődöntőig jutott.

Eredmények

Selejtezők

I. csoport

II. csoport

III. csoport

A III. csoportba sorsolt finn és török bajnok nem vett részt a tornán.

Negyeddöntők

A csoport

B csoport

Elődöntők

Döntő

Források
 
 

Nemzetközi vízilabdakupák
Lenbajnokcsapatokeurópakupája
Lenbajnokcsapatokeurópakupája